Valenti oder Valentí ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Mauricio Valenti Perrillat (1888–1912), französisch-guatemaltekischer Künstler
 Dave Valenti (* 1964), US-amerikanischer Freestyle-Skier
 Erminio Valenti (1564–1618), italienischer Kardinal
 Fernando Valenti (1926–1990), US-amerikanischer Cembalospieler

 Italo Valenti (1912–1995), italienischer Maler
 Jack Valenti (1921–2007), US-amerikanischer Filmlobbyist
 James Valenti (geboren 1977), US-amerikanischer Opernsänger der Stimmlage Tenor
 Jessica Valenti (* 1978), amerikanische Autorin, Journalistin
 Joey Valenti (* 1966), US-amerikanischer Fußballspieler
 John Valenti, US-amerikanischer Singer-Songwriter
 Lautaro Valenti (* 1999), argentinischer Fußballspieler
 Ludovico Valenti (1695–1763), italienischer Kardinal
 Luigi Valenti Gonzaga (1725–1808), italienischer Geistlicher, Kardinalbischof von Albano
 Maren Valenti (* 1976), deutsche Eishockeyspielerin
 Matt Valenti (* 1984), US-amerikanischer Ringer
 Modesta Valenti (1913–1983), italienische Obdachlose
 Osvaldo Valenti (1906–1945), italienischer Schauspieler
 Rafael Masó i Valentí (1880–1935), spanischer Architekt
 Roser Valentí, spanisch-katalanische Festkörperphysikerin
 Salvatore Valenti (1835–1903), italienischer Bildhauer
 Sandra Valenti (1939–2005), italienische Sprinterin
 Sergio Valenti (* 1985), argentinischer Fußballspieler
 Shane Valenti (* 1987), australischer Fußballspieler
 Silvio Valenti Gonzaga (1690–1756), italienischer Geistlicher, Kardinalbischof von Sabina
 Sven Valenti (* 1975), deutscher Eishockeyspieler
 Toni Valentí († 2014), spanischer Musiker
 Umberto Valenti (1895–1922), italienisch-US-amerikanischer Mobster

Siehe auch:
 Valente